B 110 steht für:

 Bundesstraße 110 in Deutschland
 Plöckenpass Straße in Österreich
 SMS B 110, deutscher Zerstörer, siehe Zerstörer Typ B 97

Abkürzung